Учжоу:
 Учжоу — городской округ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.
 Епархия Учжоу — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Учжоу, Китай.